Anethum pusillum är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Anethum pusillum ingår i släktet dillsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dillsläktet
pusillum